Friedrich-Ebert-Siedlung ist der Name folgender Wohnanlagen:
Friedrich-Ebert-Siedlung (Wedding)
Friedrich-Ebert-Siedlung (Frankfurt)
Friedrich-Ebert-Siedlung (Ludwigshafen)